Comalapa (Guatemala) — cidade da Guatemala
Comalapa (El Salvador) — cidade de El Salvador
Comalapa (Nicarágua) - cidade da Nicarágua
Desambiguações de topônimos